Клубничка:

 Клубничка — уменьшительное название ягоды садовой земляники (клубники).
 Клубничка — эвфемизм, в современной русской речи обозначающий нечто неприличное или близкое к порнографии.
 «Клубничка» — телесериал.